Stanley Smith – rugbista inglese degli anni Venti e Trenta
 Stanley Smith – rugbista inglese degli anni Cinquanta e Sessanta
 Stanley Smith (1949) – ex pilota automobilistico statunitense
 Stanley Smith Stevens (1906-1973) – pilota statunitense

Pagine correlate 
 Stan Smith